Die Abkürzung IFOR steht für mehrere Organisationen:

 International Fellowship of Reconciliation – Internationaler Versöhnungsbund, eine unmittelbar vor dem Ersten Weltkrieg gegründete Friedensorganisation
 Implementation Force der Vereinten Nationen unter NATO-Kommando in Bosnien-Herzegowina
 Institut für Operations Research an der ETH Zürich

Abkürzung